Schoten – miejscowość i gmina w Belgii, należące do prowincji Antwerpia. W 2006 roku liczba mieszkańców gminy wynosiła 33 159 osób.

Co roku w kwietniu odbywa się tu najstarszy (od 1907 roku) belgijski wyścig kolarski – Grote Scheldeprijs.

Miasta partnerskie 
  Tarnów, Polska
  Voorschoten, Holandia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Schoten (strona w języku flamandzkim)
 Strona Prowincji Antwerpia (strona w języku flamandzkim)

Miejscowości w prowincji Antwerpia
Gminy w prowincji Antwerpia